Бессоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Бессоновское сельское поселение — в Белгородском районе

Саратовская область 
 Бессоновское сельское поселение — в Новоузенском районе

Татарстан 
 Бессоновское сельское поселение — в Тетюшском районе